Het WTA-tennistoernooi van Tampico (officieel Abierto Tampico) van 2022 vond plaats van maandag 24 tot en met zaterdag 29 oktober 2022 in de Mexicaanse stad Tampico. Het was de eerste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­buitenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Belgische Elise Mertens bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Magda Linette.

De ongeplaatste Elisabetta Cocciaretto uit Italië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Poolse Magda Linette in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Cocciaretto wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Eva Vedder bereikte de tweede ronde.

Mertens was de enige Belgische deelneemster.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Tereza Mihalíková en Aldila Sutjiadi won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Ashlyn Krueger en Elizabeth Mandlik in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Slowaakse Mihalíková had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Indonesische Sutjiadi één.

De Nederlandse Eva Vedder speelde samen met Andrea Gámiz uit Venezuela, met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openings­partij in de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Tampico 2022
Tampico